Hemmes ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Hemmes
 Nina Hemmes
 Jan Hemmes